Älö kan syfta på följande platser:

Sverige 

 Älö, ö, Kalmar län,

Åland 

 Älö, Åland,